

События 

	

 Граф Шампани Тибо IV стал королём Наварры.
 25 мая — празднование дня св. Урбана в Бремене съехавшимися туда рыцарями.
 Восстание в Германии мелких феодалов против князей. Разгром восстания.
 Крестовый поход против штедингов и их поражение.
 27 мая — битва между крестьянами округа Штединг крестоносцами при деревне Альтенеш, погибло 6000 крестьян.
 Римский папа призвал к крестовому походу против Боснии.
 Канонизация св. Доминика Григорием IX.
 Сын императора Священной Римской империи Фридриха II Генрих VII взбунтовался против отца. Его поддержала Ломбардская лига.
 Эрик XI Эрикссон вернул себе трон шведского короля после смерти Кнута II.
 Анежка Чешская, сестра богемского короля Вацлава I Одноглазого, основала в Праге женский и мужской монастыри францисканского ордена.
 Суздальские полки и новгородская рать под командованием князя Ярослава Всеволодовича разгромили Орден меченосцев в сражении на Омовже. По мирному договору Русь сохраняла свои права в Латгалии и части Эстонии.
 В Юрьеве-Польском покрыты уникальными рельефами церковь и Троицкий придел собора.
 Начало походов венгров на Боснию.
 Взятие монголами Цайчжоу. Государь чжурчженей покончил с собой. Вся территория державы чжурчженей оказалась в руках монголов, которые при этом обманули китайского императора.
 Войска династии Сун, которые помогали монголам уничтожить Цзинь, под предлогом недостаточной компенсации за помощь захватили Кайфэн и Лоян. Хан Угэдэй решил нанести ответный удар.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1234 году
 Коломан I Асень, болгарский царь.
 ильхан Ирана Абака

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1234 году
 Савари-де-Молеон, французский трубадур и воин.
 Санчо VII Сильный — король Наварры.

 Ай-цзун — цзиньский император.

См. также

Примечания